Калху́н, Калхо́ун (, иногда передаётся как Кэлхун) — ирландская фамилия, вариант фамилии Colquhoun (Колху́н, Коху́н). Известные носители:
 Кэлхаун, Ли (1933—1989) — американский легкоатлет.
 Калхун, Джим (род. 1942) — американский баскетбольный тренер, главный тренер мужской баскетбольной команды Университета Коннектикута.
 Кэлхун, Джон Колдвелл (1782—1850) — один из наиболее влиятельных политиков в истории США, вице-президент США.
 Кэлхун, Джон (1917—1995) — американский учёный, этолог.
 Калхун, Крейг (род. 1952) — американский социолог.
 Калхун, Элис (1900—1966) — американская актриса немого кино.
 Кэлхун, Рори (1922—1999) — американский актёр, известный своими ролями в вестернах.
 Кассий Колхаун — персонаж приключенческого романа Майн Рида «Всадник без головы» (1865).
 Барни Калхаун — вымышленный персонаж, фигурирующий в серии научно-фантастических компьютерных игр Half-Life.

Топонимы 
 Калхун (округ)
 Калхун (озеро)

См. также 
 Колхун, Арчибальд
 Кохун, Итель